Marrenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Marrenbach (* 1966), deutscher Manager
 Fritz Marrenbach (1896–1967), deutscher Politiker (NSDAP)
 Otto Marrenbach (1899–1974), Politiker und Funktionär (NSDAP, Deutsche Arbeitsfront)